

Старотураєво — село, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 Старотураєво — присілок, Калтасинський район, Башкортостан

Див. також 
 Новотураєво